Kinnaird Castle ist der Name folgender Burgen in Schottland, Vereinigtes Königreich:

 Kinnaird Castle (Aberdeenshire)
 Kinnaird Castle (Angus)
 Kinnaird Castle (Perth and Kinross)